Annsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Annsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun och Motala kommun,  (5,51 km²)
Annsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (26,4 ha)
Annsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (1,19 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn